«Динамо» Минск:
 Динамо (футбольный клуб, Минск) — футбольный клуб.
 Динамо (хоккейный клуб, Минск) — хоккейный клуб.
 Динамо (гандбольный клуб, Минск) — гандбольный клуб.
 Динамо (стадион, Минск).

См. также 
 Динамо